Ženská dvouhra Livesport Prague Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Devět z nich si účast zajistilo v kvalifikaci včetně tří šťastných poražených. Obhájkyní titulu byla česká světová devatenáctka Barbora Krejčíková, kterou ve druhém kole vyřadila japonská šťastná poražená Nao Hibinová figurující na 251. místě žebříčku. Češka přitom v závěru druhého setu podávala na vítězství v zápase, v němž nedokázala pětkrát potvrdit brejk po zisku soupeřčina servisu.

Debut v hlavní soutěži okruhu WTA Tour zaznamenaly 18leté Češky Barbora Palicová a Dominika Šalková. Premiérové čtvrtfinále si zahrála 19letá Ruska Oxana Selechmetěvová a prvních výher na okruhu se dočkala i 17letá česká teenagerka Linda Nosková, která ve druhém kole vyřadila světovovou osmatřicítku Alizé Cornetovou. Poprvé tak porazila členku světové stovky. Postupem do semifinále přes Hibinovou si Nosková zajistila debutový průnik do elitní světové stovky, v níž po skončení figurovala jako její nejmladší členka a osmá Češka.  

Vítězkou se stala osmá nasazená Češka Marie Bouzková, jež ve finále zdolala ruskou turnajovou sedmičku Anastasiji Potapovovou po dvousetovém průběhu 6–0 a 6–3. Zvítězila tak i ve druhém vzájemném zápasu. Bouzková se v utkání dopustila jen osmi nevynucených chyb na čtyřicet čtyři soupeřky, sama však nezahrála jediný vítězný úder. Z osmi podání Potapovové jí prolomila sedmkrát servis a turnajem prošla bez ztráty setu. Po šňůře tří finálových porážek získala na okruhu WTA Tour první singlový titul. V rámci Prague Open, na túře WTA hraného od roku 2015, se 24letá Bouzková stala pátou českou šampionkou. Bodový zisk ji vrátil na kariérní maximum, 46. příčku žebříčku WTA. Potapovová následně zvítězila v deblové části soutěži.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  
  

WTA Prague Open
WTA Tour 2022
Tenis v Česku v roce 2022